Kunstindustrimuseet ist der Name folgender Museen:
 Kunstindustrimuseet (vollständiger Name: Det danske Kunstindustrimuseum; engl.: The Danish Museum of Art & Design) in Kopenhagen, heute Designmuseum Danmark
 Kunstindustrimuseet (engl.: Museum of Decorative Arts and Design) in Oslo